El término memoria puede hace referencia, en esta enciclopedia:

Ciencias de la vida y la salud
 a la  memoria, la capacidad para recordar;
 a las memorias, otro nombre para los recuerdos (por influencia del idioma inglés, sobre todo en textos especializados en su estudio), el material que se almacena en la memoria;
 a la memoria sensorial, la habilidad de retener impresiones de información sensorial después de que el estímulo original se ha interrumpido;
 a la memoria colectiva, la capacidad de construir, mediante el lenguaje, una memoria común;
 a la memoria episódica;
 a la memoria semántica;
 a la memoria a corto plazo;
 a la memoria a largo plazo;
 a la memoria de trabajo;
 a la memoria eidética;
 a la memoria inmunológica;
 a la memoria declarativa o memoria explícita;
 a la memoria genética, concepto que describe diversos procesos en biología y psicología;

Física
 a la memoria física de Colangeli, principio según el cual la materia puede almacenar eventos sónicos o lumínicos;

Religión 
 a memoria, uno de los grados de las celebraciones litúrgicas del rito romano de la Iglesia católica;

Derecho y políticas públicas
 a la Ley de Memoria Histórica de España, ley española de 2006;
 al Programa Memoria del Mundo, programa de la Unesco;

Historia
 a Damnatio memoriae o condena de la memoria, un castigo de la Roma antigua para los enemigos del Estado;

Literatura 
 a la memoria escrita, un subgénero literario didáctico;
 a la memoria histórica, un concepto historiográfico;
 a las memorias, un género literario ligado a la autobiografía;
 a la memoria (retórica), una de las fases por las que pasa la composición del discurso;
 a la memoria de título, un trabajo de investigación para obtener un grado académico de educación superior;
 a la memoria jurídica, en un caso jurídico, el trabajo de investigación desarrollado por cada parte para demostrar la justificación de su demanda;
 a Memorias históricas, serie de libros escritos por el escritor chino Sima Qian;
 a Memoria, un ensayo del escritor italiano Adriano Sofri, editado en 1990;

Arquitectura 
 a Memoria o cella memoriae, una capilla erigida sobre una o varias tumbas por los primeros cristianos de Occidente;

Tecnología 
 al efecto memoria, fenómeno que reduce la capacidad de las baterías con cargas incompletas;
 a memoria (informática), componente de las computadoras donde se almacena información;
 a la memoria de traducción, un almacén compuesto por textos originales en una lengua alineados con su traducción en otra;

Materiales
 a la memoria de materiales, propiedad de los materiales para regresar a su estado original, donde cabe destacar;
 al efecto térmico de memoria (polímeros), efecto clasificado dentro de los nuevos materiales llamados «inteligentes»;
 al efecto térmico de memoria (metales), efecto propio de los «materiales inteligentes»;

Lugares 
 a Memória (Leiria), freguesia de Portugal;
 al Parque de la Memoria de Buenos Aires, un espacio público frente al Río de la Plata, al norte de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina);

Televisión
 a Memoria, un programa de la televisión argentina, conducido por Samuel Gelblung;
 a RTP Memória, una cadena de televisión portuguesa característica por sus programas de archivos y de historia;

Música 
 Memoria, álbum de Erreway de 2004;

Películas
 Memoria negra, filme documental español de 2006;
 Memoria, una película italiana de Ruggero Gabbai de 1997;

Juegos
 a Memoria, un juego de naipes que requiere habilidad mental o capacidad intelectual;
 a Memoria, un videojuego publicado en Alemania en el 2013;

Expresiones en latín
 in memoriam, "a la memoria de", "en recuerdo de";
 lapsus memoriae, error en el recuerdo.